Бори́с Никола́евич Фло́ря (род. 8 декабря 1937, Москва, СССР) — советский и российский -славист. Доктор исторических наук (1979), член-корреспондент РАН по Отделению истории (отечественная история) с 25 мая 2000 года.

Биография 
Сын астронома Николая Фёдоровича Флори и Натальи Борисовны Григорьевой. Окончил исторический факультет МГУ (1960), специализировался по кафедре источниковедения истории СССР под руководством академика М. Н. Тихомирова.

После окончания университета — младший научный сотрудник Археографической комиссии АН СССР. С 1965 года работает в Институте славяноведения и балканистики АН СССР/РАН.

В 1969 году в Институте славяноведения и балканистики АН СССР защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI — начале XVII вв.»

В 1979 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI — начале XVII вв.» (специальность 07.00.03 — всеобщая история).

Член-корреспондент РАН с 26 мая 2000 года по Отделению истории (отечественная история).

В 1971—1972 и 1975—1976 годах проходил стажировку в Институте истории Польской АН. С 1994 года — профессор кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ (в разное время читал спецкурсы «Россия и Тридцатилетняя война», «Опричнина Ивана Грозного», «Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI — первой половине XVII вв.», «Образование Древнерусского государства и его общественный строй», «Государство и церковь в российском Средневековье», «Русское общество и польско-литовская интервенция начала XVII в.», «Новгородское государство в ряду европейских государств», «Православие и католицизм в Европе в эпоху Средневековья» и др.). С 2005 года — заведующий отделом истории Средних веков Института славяноведения РАН.

Один из крупнейших специалистов по истории славянских народов в Средние века, в том числе в области изучения этнического самосознания, формирования славянской государственности и самобытной культуры, истории церкви и международных отношений.

Автор более 250 научных публикаций. Член редакционных коллегий журналов «Византийский временник», «Древняя Русь. Вопросы медиевистики», «Славяноведение» и «Средние века»; ответственный редактор ежегодника «Белоруссия и Украина: история и культура», член российско-польской, российско-литовской и российско-украинской комиссий историков. Являлся председателем экспертного совета РГНФ по отечественной истории до XX века.

Награды и премии 
 Награждён орденом Сергия Радонежского 2-й степени.
 Лауреат премий митрополита Макария (1997, 2001) и премии имени В. О. Ключевского РАН (2018).
 Офицерский крест Ордена Заслуг перед Республикой Польша (2015)

Научные работы

Книги 
 
  (обл.)
 
 
 
  (в пер., суперобл.)
 
 
  (в пер.)
 
 
  (в пер.)
 Судьбы славянской письменности после Кирилла и Мефодия: Жития Климента Охридского в культурно-историческом контексте. СПб.: Алетейя, 2000. (Соавторы: С. А. Иванов, А. А. Турилов)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)

Статьи в энциклопедиях 
 Антоний, Иоанн и Евстафий, мученики Виленские // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 2 (В соавт. с Г. Шлевисом)
 Арсений Элассонский (в соавт. с А. В. Маштафаровым); Архиерейский дом // Православная энциклопедия. М., 2002. Т. 3.
 Афанасий Кальнофойский; «Beatus Cyrillus» //Православная энциклопедия. Т. 4.
 Борживой; Борис и Глеб (Почитание в России — в соавт. с А. В. Назаренко); Борис Феодорович Годунов; Бояре митрополичьи (в соавт. с А. В. Маштафаровым); Брестская уния; Броневский, Мартин (в соавт. с Л. В. Соболевым); Варсонофий, еп. Смоленский // Православная энциклопедия. М., 2003. Т. 6.
 Василий II Васильевич Темный; Василий Иоаннович Шуйский; Великая Моравия // Православная энциклопедия. М., 2004. Т. 7. 13
 Виленский собор 1509 г.; Витовт; Владимиро-Волынская епархия (XIV — начало XVII в.) // Православная энциклопедия. М., 2004. Т. 8.
 Владислав (Ягайло); Владислав IV Ваза // Православная энциклопедия. М., 2005. Т. 9.
 Вячеслав (Чешский), св.; Галицкая епархия (XIV — начало XVI в.); Галицкая Русь (конец ХШ в. — 1340 г.; Г. Р. в составе Польши); Гедимин // Православная энциклопедия. М., 2005. Т. 10.
 Гиакинф, св. // Православная энциклопедия. М., 2006. Т. 11.

Статьи в сборниках и научных журналах 
 Брестская уния 1596 г. и некоторые вопросы конфессиональных отношений на Украине и в Белоруссии в первой половине XVII века // Славяноведение. 1996. № 2. С. 22–32. 
 Брестские синоды и Брестская уния // Славяне и их соседи. Вып. 3. Католицизм и православие в средние века. М., 1991. С. 59–75.
 Великое княжество Литовское и Рязанская земля в XV в. // Славяне в эпоху феодализма. М., 1978. С. 182-189. 
 Восточные патриархи и западнорусская церковь // Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI - начале XVII века. Ч. 1. М., 1996. С. 117-130.
 Две грамоты князя Любарта (о луцкой епископской кафедре в первой половине XIV в.) // Древнейшие государства Восточной Европы. 1998 г.: Памяти А. П. Новосельцева. М., 2000. С. 250-254.
 Две грамоты Сахиб-Гирея // Славяне и их соседи. Вып. 10. М., 2001. С. 236-240.
 Епископы, православная знать и братства: Вопросы о реформе церкви в последних десятилетиях XVI века // Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI - начале XVII века. Ч. 1. М., 1996. С. 95-116.
 Иван Грозный — претендент на польскую корону // Исторический архив. 1992. № 1. С. 173-182.
 Историческая традиция об общественном строе средневекового Полоцка // Отечественная история. 1995. № 5. С. 110-116.
 Исторические судьбы Руси и этническое самосознание восточных славян в XII-XV вв. (К вопросу о зарождении восточнославянских народностей) // Славяноведение. 1993. № 2. С. 42-66. [То же: Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1995. С. 10-38].
 К генезису легенды о «дарах Мономаха» // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования, 1987 г. М., 1989. С. 185-188.
 Киевская митрополития, Россия и казацкое восстание 1625 года // Славяне и их соседи. Вып. 7. М., 1999. С. 143-151.
 Кризис организационных структур православной церкви в XVI веке // Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI - начале XVII века. Ч. 1. М., 1996. С. 33-41.
 Литва и Русь перед битвой на Куликовом поле // Куликовская битва. М., 1980. С. 142-173. 
 О «Летописце Быховца» // Источники и историография славянского средневековья: Сб. статей и материалов. М., 1967.
 О путях политической централизации Русского государства (на примере Тверской земли) // Общество и государство феодальной России. М., 1975. С. 287-298. 
 О родовом землевладении князей Трубецких во второй половине XVI - начале XVII века // Архив русской истории. Вып. 7. М., 2002. С. 102-106.
 Орда и государства Восточной Европы в середине XV века: (1430—1460) // Славяне и их соседи. Вып. 10. М., 2001. С. 172-196.
 «Откровение» Мефодия Патарского и учение о Москве как «Третьем Риме» // Вестник церковной истории. — 2017. — № 1—2 (45—46). — С. 137—140.
 Отношение украинского казачества к Речи Посполитой во время казацких восстаний 20-30-х гг. XVII в. и на начальном этапе народно-освободительной войны // Славяноведение. 2002. № 2. С. 36-51.
 Подготовка Брестской унии и Ватикан // Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI - начале XVII века. Ч. 1. М., 1996. С. 169-176.
 Подготовка Брестской унии и политика духовной и светской власти Речи Посполитой // Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI - начале XVII века. Ч. 1. М., 1996. С. 155-168.
 Положение православной и католической церквей в Речи Посполитой: Развитие национально-конфессионального сознания западнорусского православного общества во второй половине XVI века // Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI - начале XVII века. Ч. 1. М., 1996. С. 85-94.
 Попытка осуществления церковной унии в Великом княжестве Литовском в последней четверти XV - начале XVI века // Славяне и их соседи. Вып. 7. М., 1999. С. 40-81.
 Попытки заключения церковной унии в Великом княжестве Литовском в конце XV в. и Брестская уния // Katolicyzm w Rosji i Prawosławie w Polsce. Warszawa, 1997. S. 77-86.
 Послание Иосифа Курцевича князю Григорию Четвертинскому // Славяне и их соседи. Вып. 3. М., 1991. С. 141-151.
 Прерогатива Сигизмунда III смоленской шляхте: К истории религиозной нетерпимости в Речи Посполитой первой половины XVII века // Славяне и их соседи. Вып. 7. М., 1999. С. 138-142.
 Прокопий Ляпунов и Сигизмунд III // Славянский альманах. 2000. М., 2001. С. 42-51.
 Русское государство и русский народ в оценке польских шляхетских публицистов XVI в. // Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в.: Проблемы взаимоотношений Польши, России, Украины, Белоруссии и Литвы в эпоху Возрождения. М., 1976. 
 Русь и «русские» в историко-политической концепции Яна Длугоша // Славяне и их соседи: Этнопсихологические стереотипы в средние века. М., 1990. 
 Самосознание польской народности в XV веке // Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1995. С. 38-77.
 Сведения о землевладениях русских дворян конца XVI - начала XVII века в материалах Литовской Метрики // Русский дипломатарий. Вып. 7. М., 2001. С. 403-414.
 Татарские послы на Констанцском соборе // Русское Средневековье: Источники. 2000 – 2001 г. М., 2002. 
 Три письма о событиях Смуты // Архив русской истории. Вып. 3. М., 1993. С. 161-176.
 У истоков конфессионального раскола славянского мира (Древняя Русь и её западные соседи в XIII веке) // Из истории русской культуры. T. 1: Древняя Русь. Pед. А. Кошелев, В. Петрухин. Москва, 2000.

Примечания

Литература 
 
 Славяноведение в России. Нью-Йорк, 1992.
 Florilegium: К 60-летию Б. Н. Флори / Сост. и предисл. А. А. Турилов. М.: Языки русской культуры, 2000;
 
 
 Иванов С. А. К юбилею Бориса Николаевича Флори // Славяноведение. 2007. № 6;
 Анфологион. Славяне и их соседи. Власть, общество, культура в славянском мире в Средние века. К 70-летию Бориса Николаевича Флори. Вып. 12. М., 2008;
 Биб­лио­гра­фия ра­бот Б. Н. Фло­ри за 2000–2007 гг. // Сла­вя­не и их со­се­ди. М., 2008. Вып. 12;
 «Вертоград многоцветный»: сборник к 80-летию Б. Н. Флори. М., 2018.

Ссылки 
 
 Страница на сайте Института славяноведения РАН
 Страница на сайте исторического факультета МГУ
 Биографические сведения на сайте «Летопись Московского университета»
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Публикации на сайте «ИСТИНА»
 Торговля России со странами Западной Европы в Архангельске (конец XVI — начало XVII вв.)
 Исторические судьбы Руси и этническое самосознание восточных славян в XII—XV вв.: к вопросу о зарождении восточнославянских народностей
 О некоторых особенностях развития этнического самосознания восточных славян в эпоху Средневековья — раннего Нового времени
 Польско-литовская интервенция в России
 Исследования по истории Церкви. Древнерусское и славянское средневековье
 Два пути формирования общегосударственной политической элиты (на материале, относящемся к истории Польши XIV в. и Русского государства XV—XVI вв.)

Историки СССР
Медиевисты СССР
Археографы СССР
Историки России
Медиевисты России
Археографы России
Исследователи истории Русской церкви
Сотрудники Института славяноведения РАН
Преподаватели исторического факультета МГУ
Лауреаты Макарьевской премии
Кавалеры ордена Преподобного Сергия Радонежского II степени
Офицеры ордена Заслуг перед Республикой Польша
Лауреаты премии имени В. О. Ключевского
Историография Ивана Грозного
Авторы Православной энциклопедии